Frank de Wit (judoka), judoka, deelnemer aan de Olympische Spelen
 Frank de Wit (politicus), D66-politicus